OOC est une abréviation pour:

 Out of character, dans le cadre des univers de fiction
 Oman Oil Company, une compagnie pétrolière
 ooc est un langage de programmation moderne, orienté objet, et léger. Il se traduit en C99 grâce à un compilateur source à source.